Грушевська станиця
 Грушевська залізниця (також Грушевсько-Донська зал.)

 Грушевська Катерина Михайлівна
 Грушевська Марія-Іванна Сильвестрівна
 Грушевська Ольга Олександрівна

Див. також 
 Грушевський